Кубок Шпенглера 1985 — 59-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1985 року. Переможцем став клуб Спартак (Москва).

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Олександр Кожевников («Спартак») 9 (5+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Джон Кемп (Канада)
 Захисники: Володимир Тюриков («Спартак») — Стефан Рой (Канада)
 Нападники: Сергій Капустін («Спартак») — Кліфф Роннінг (Канада) — Майк Міллар (Канада)

Див. також 
 1985 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1985
1985 у хокеї з шайбою
1985 у швейцарському спорті